A85 ou A-85 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute française A85, reliant Vierzon à Angers ;
  Autoroute québécoise 85 (A-85) reliant Dégelis à Notre-Dame-du-Portage.

Route
  Route britannique A85, reliant Oban à Dundee en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres